Kintner ist der Familienname von:

 Bill Kintner (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Jill Kintner (* 1981), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Paul Kintner (1946–2010), US-amerikanischer Geophysiker

Siehe auch:
 Kintner-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika